Kangān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kangān (kommunhuvudort i Iran), Bushehr, 
 Shahrestān-e Kangān, kommun, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar